SBC, Sensotronic Brake Control – elektrohydrauliczny układ hamulcowy
 SBC, single-board computer – komputer jednopłytkowy

Zobacz też 
 ŚBC, Śląska Biblioteka Cyfrowa